Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2010 проходил в Австрии с 19 по 31 января 2010 года. Это девятый по счёту турнир.

Турнир является отборочным к чемпионату мира 2011. Три лучшие команды попадают прямо на чемпионат (кроме Швеции и Франции, уже квалифицированных туда как принимающая страна и действующий чемпион). Остальные одиннадцать, уже после соревнований, сыграют стыковые матчи с не попавшими на европейский чемпионат командами.

Победившая на турнире сборная Франции стала единовременным обладателем всех высших титулов в гандболе: чемпионом Олимпийских игр-2008, действующим чемпионом мира и Европы.

Стадионы 

Соревнования проходили на пяти стадионах:
 Вена — Винер Штадтхалле (11 000 человек)
 Винер-Нойштадт — Арена Нова (5000 человек)
 Грац — Штадтхалле Грац (5000 человек)
 Инсбрук — Олимпияворлд Инсбрук (10 000 человек)
 Линц — Интершпорт Арена (6000 человек)

Квалификация 
Впервые в квалификации для участия в чемпионате Европы по гандболу должны были принять все команды, кроме принимающей страны (Австрия) и действующего чемпиона (Дания). Все остальные страны были разделены на шесть групп по пять команд и на одну по шесть и провели стыковые матчи друг с другом. Занявшие первые и вторые места проходили на чемпион Европы.

Жеребьёвка квалификации прошла 18 апреля 2008 года. Матчи проходили с 29 октября 2008 года по 21 июня 2009 года.

Первоначально в квалификации должны были участвовать сборные Грузии и Молдавии, посаженные в 1-ю и 3-ю группы соответственно, однако позже они отказались от участия.

Жеребьёвка 

Жеребьёвка финального турнира прошла 24 июня 2009 года в Вене.

Составы

Соревнование 

 Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа I

Группа II

Плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

 53 гола
  Филип Йиха
 41 гол
  Лука Жвижей
 40 голов
  Никола Карабатич
 39 голов
  Арнор Атласон
  Гудйон Валур Сигурдссон
  Ховард Тведтен
 36 голов
  Снорри Стейнн Гудьонссон
  Иван Чупич
 35 голов
  Константин Игропуло
 34 гола
  Виктор Шилаги
  Миккель Хансен
  Роберт Гуннарссон
  Икер Ромеро

 33 гола
  Вид Кавтичник
  Ян Филип
 32 гола
  Альберто Энтрерриос
 31 гол
  Оулавюр Стефаунссон
 30 голов
  Виктор Томас
  Кристиан Хеллинг
  Люк Абало
  Микаэль Гигу
  Даниэль Нарсисс
 29 голов
  Ларс Кауфман
  Андерс Эггерт Йенсен
  Александер Петерссон

 28 голов
  Роберт Вебер
  Роланд Шлингер
  Хулен Агинагальде
  Кристиан Мальмагро
  Михал Юрецкий
 27 голов
  Торстен Янсен
  Кароль Белецкий
  Бартош Юрецкий
  Сергей Онуфриенко
  Ивано Балич
 26 голов
  Конрад Вильчински
  Михаил Чипурин
  Денис Бунтич
 25 голов
  Томаш Тлучиньский
  Алексей Растворцев
  Миха Жвижей
  Домагой Дувняк

Символическая сборная 

 Вратарь —  Славомир Шмаль
 Левый полусредний —  Мануэль Штрлек
 Левый крайний —  Филип Йиха
 Разыгрывающий —  Никола Карабатич
 Линейный —  Игор Вори
 Правый полусредний —  Люк Абало
 Правый крайний —  Оулавюр Стефаунссон

Индивидуальные призы 
 Самый ценный игрок (MVP) —  Филип Йиха
 Лучший бомбардир —  Филип Йиха (53 мяча)
 Лучший игрок оборонительного плана —  Яков Гоюн

Ссылки 

 Турнир на сайте EHF 

Чемпионаты Европы по гандболу
2010 год в гандболе
Спорт в Австрии в 2010 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Январь 2010 года
гандбол